OTP est le sigle correspondant à :
  en allemand, soit « point mort haut », en mécanique automobile ;
 OpenDocument, un format de fichier standard en bureautique, et plus précisément son extension pour les modèles de présentation ;
 , masque jetable en français ;
 , solution d'authentification utilisant des mots de passe à usage unique. Typiquement, les OTP sont utilisés en listes fournies lors de la phase d'initialisation d'une relation de confiance, nommée Hand Shake. Les tables d'OTP sont partagées par les deux protagonistes de la relation, et consommés dans l'ordre prévu. À chaque émission d'un mot de passe de la liste A, il est vérifié puis rayé dans la liste B, d'où son nom « à usage unique ».
 Organigramme Technique de Produit, utilisé en gestion de projet (en anglais : PBS pour ) ;
 Organigramme des Tâches du Projet, utilisé en gestion de projet (en anglais : WBS pour Work Breakdown Structure); 
 est le code AITA de l'aéroport international Henri Coandă de Bucarest-Otopeni ;
 la première banque hongroise OTP ;
 , qui désigne les Livres dont vous êtes le héros dans lesquels un seul chemin peut mener le héros à la victoire, toute autre possibilité conduisant irrémédiablement à un échec ;
 Ordre de télépaiement, un moyen de paiement en ligne ;
 en travaux de maintenance dans une usine, signifie un « Ordre de Travail Planifié » ;
 OTP (One True Pairing) utilisé par les fans de couples dans les séries, mangas ou films afin de désigner les personnages qu'ils considèrent comme de véritables âmes-sœurs (Traduit par «le seul vrai couple») ;
 OTP (One Time Programmable) En électronique, se dit pour les mémoires mortes programmables une seule fois ;
 , la bibliothèque standard du langage de programmation Erlang ;
 One Trick Pony (ou One-Trick Pony), dans les jeux vidéos, désigne le fait d'incarner toujours le même personnage.
 OTP Bank Országos Takarékpénztár (Caisse nationale d'épargne), est l'une des plus grande banque hongroise, présente en Europe centrale et orientale.